Гарри Манфредини (англ. Harry Manfredini; род. 25 августа 1943, Чикаго, Иллинойс, США) — американский композитор, известный по работе над серией слэшеров «Пятница, 13-е».

Биография и карьера 
Родился в 1943 году в Чикаго, штат Иллинойс. Получил степень бакалавра в области музыки в Университете ДеПол и степень магистра искусств в Университете Западного Иллинойса, где впоследствии преподавал теорию музыки, оркестровку и дирижирование. Затем Гарри переехал в Нью-Йорк для получения докторской степени в Колумбийском Университете.

Во второй половине 70-х познакомился с режиссёром Шоном Каннингемом и в 1978 стал композитором его фильма «Сироты Мэнни». Манфредини ещё несколько раз работал с режиссёром, в частности, над слэшером «Пятница, 13-е» в 1980. Впоследствии он стал композитором практически всех фильмов серии, а также игры Friday the 13th: The Game в 2017.

Также Манфредини работал с режиссёром эксплуатационного кино Дэвидом ДеКото в его многочисленных низкобюджетных фильмах.

В беседе-интервью с русским музыкантом и писателем Тони Вильгоцким Манфредини указал, что на его творчество и музыкальный стиль основное влияние оказали такие композиторы, как Джакомо Пуччини, Игорь Стравинский и Морис Равель.

Фильмография

Примечания

Ссылки